Okręty US Navy o nazwie USS  "Samoa":
 Pierwszy "Samoa" był parowcem używanym na Południowym Pacyfiku w latach 1917 - 1920.
 Drugi "Samoa" (CB-6) miał być wielkim krążownikiem, ale jego budowa została anulowana w 1943 roku.
Samoa